George Osborn King Sainsbury (Napier, Nova Zelândia, 1 de Junho de 1880 — Havelock North, Nova Zelândia, 22 de julho de 1957) foi um briologista neo-zelandês que se destacou no estudo da flora briológica da Nova Zelândia, Austrália e ilhas vizinhas.

Cientistas da Nova Zelândia